Provvidenza ima više značenja:
 Provvidenza, Pavia
 Provvidenza, Torino